Waterhouses est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Waterhouses, village du comté de Durham
Waterhouses, village du Staffordshire

Voir aussi

Homonymie de toponyme